Amerikai Egyesült Államok
Albertville (Alabama)
Albertville (Minnesota)
Albertville (Wisconsin)
Old Albertville
 Franciaország
Albertville (Franciaország)
 Kanada
Albertville (Québec)
Albertville (Saskatchewan)
 Kongói Köztársaság
Kalemie, Kongói Köztársaság, régi neve Albertville